Каді́кс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 95 км на північний схід від Тулузи, 28 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 140 осіб у працездатному віці (15-64 років) 101 була активна, 39 — неактивні (показник активності 72,1%, у 1999 році було 69,9%). З 101 активної працювало 98 осіб (53 чоловіки та 45 жінок), безробітних було 3 (2 чоловіки та 1 жінка). Серед 39 неактивних 12 осіб було учнями чи студентами, 18 — пенсіонерами, 9 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 88 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 218,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кадікс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кадікс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн